Oreto steht für

 Oreto (Fluss), einen Fluss in Sizilien
 Titularbistum Oreto, ein Titularbistum in Spanien